El término Underworld (inframundo) puede hacer referencia a:

Cine y televisión 
 Underworld (1997), película dirigida por Roger Christian.
 Underworld (2003), película dirigida por Len Wiseman (inicio de la saga Underworld).
 Underworld: Evolution (2006), secuela de la película Underworld del año 2003
 Underworld: Rise of the Lycans (2009), tercera película de la saga Underworld y precuela de las anteriores.
 Underworld: Awakening (2012), cuarta entrega de la saga Underworld.
 Underworld: Blood Wars  (2016)
 Underworld, serial de Doctor Who.

Música 
 The Underworld Regime, álbum debut de la banda de black metal Ov Hell.
 Underworld, banda inglesa de música electrónica.
 Underworld, noveno álbum de estudio de la banda de metal progresivo y neoclásico Symphony X.

Otros 
 Tomb Raider: Underworld, octavo videojuego de la serie Tomb Raider. 
 Underworld, tercera novela de la serie The Last of the Jedi, Star Wars, de Jude Watson.